Froschgrün bezeichnet:
 einen grünen Farbton, benannt nach dem Europäischen Laubfrosch
 Froschgrün (Mitwitz), Gemeindeteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach, Bayern
 Froschgrün (Naila), Gemeindeteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern